

Cinema
 Abel – film del 1986 diretto da Alex van Warmerdam
 Abel – film del 2010 diretto da Diego Luna
 Abel - Il figlio del vento (Wie Brüder im Wind) – film del 2016 diretto Gerardo Olivares e Otmar Penker

Famiglie 
 Abel – famiglia di musicisti e pittori tedeschi

Persone
 Alexandre-Denis Abel de Pujol – pittore francese
 Alfred Abel – attore e regista tedesco
 Antoine Abel – scrittore seychellese
 Armand Abel – accademico e islamista belga
 Brandon Jon Abel, soprannominato BJ – hockeista su ghiaccio statunitense
 Christian Ferdinand Abel – musicista tedesco
 Clamor Heinrich Abel – musicista tedesco
 Clarence Abel – hockeista su ghiaccio statunitense
 Clarke Abel – chirurgo e naturalista britannico
 David Abel – direttore della fotografia olandese
 Emil Abel – chimico austriaco
 Ernst Abel – musicista tedesco
 Ernst August Abel – pittore tedesco
 Ernst Heinrich Abel – pittore tedesco
 Faisal Abel – ex cestista e allenatore di pallacanestro dominicano
 Florian Abel – pittore tedesco
 Frederick Augustus Abel – chimico britannico
 George Abel – hockeista su ghiaccio canadese
 Heinrich Othmar Abel – musicista tedesco
 Ilse Abel – attrice tedesca teatrale e cinematografica
 Inga Abel – attrice tedesca
 Jake Abel, all'anagrafe Jacob Allen Abel – attore statunitense
 Jakob Friedrich von Abel – filosofo tedesco
 Jennifer Abel – una tuffatrice canadese
 John Jacob Abel – biochimico e farmacologo statunitense
 Karl von Abel – politico tedesco
 Karl Friedrich Abel – musicista tedesco
 Leopold August Abel – pittore e violinista tedesco
 Louis Abel-Truchet – pittore francese
 Ludwig Abel – violinista, compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Mathias Abel – calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Morten Abel – cantante e musicista norvegese di musica pop
 Myriam Abel – cantante francese di origine berbera
 Niels Henrik Abel – matematico norvegese
 Othenio Abel – paleontologo austriaco
 Otto Abel – storico tedesco
 Rudoľf Abeľ –  agente segreto sovietico
 Yves Abel – direttore d'orchestra canadese
 Walter Abel – attore cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
 Wilhelm Abel – studioso tedesco di storia e politica agraria
 Wilhelm August Christian Abel – pittore tedesco
 Wolfgang Abel – serial killer

Personaggi immaginari
 Abel – personaggio del videogioco Street Fighter IV
 Apollo (Abel) – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Abel – personaggio del manga Saint Seiya - Next Dimension - Myth of Hades

Altro
 Abel – variante del nome proprio Abele
 Abel – soprannome dato al primo reperto fossile dell'ominide Australopithecus bahrelghazali
 Cratere Abel – cratere lunare denominato così in onore dell'omonimo matematico
 Premio Abel – riconoscimento annuale norvegese ad un eminente matematico straniero

Altri progetti